Аполло́н (), не путать с кратером Аполлоний, — гигантский древний ударный кратер, неофициально именуемый бассейном Аполлон, в южном полушарии обратной стороны Луны. Находится внутри бассейна Южный полюс — Эйткен. Название присвоено в честь американской космической программы Аполлон и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому или нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Оппенгеймер на западе; кратер Барринджер на севере; кратер Клеймёнов на востоке и кратер Андерс на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — около 524 км, глубина — 3,38 км.

Кратер имеет двойной вал, причем диаметр внутреннего вала в два раза меньше диаметра внешнего вала. Оба вала подверглись значительному разрушению за время существования кратера и теперь представляют собой нерегулярное скопление дугообразных участков гор. Дно чаши кратера испещрено множеством ударных кратеров различного размера, многие из которых получили собственное наименование в честь людей, связанных с NASA (см. ниже). Многие участки кратера затоплены лавой и имеют более низкое альбедо по сравнению с окружающей местностью. Наибольшие по площади такие участки находятся в центре кратера и в его южной части. Возраст лавовых потоков определен от 2,49 до 3,51 миллиарда лет в центральной и северной части кратера (эратосфенский — позднеимбрийский период) и около 2,44 миллиарда лет в южной части кратера (эратосфенский период).

Внутри кратера и в его ближайших окрестностях есть кратеры, названные в честь всех погибших при пожаре на «Аполлоне-1» (1967), а также в катастрофах шаттлов «Челленджер» (1986) и «Колумбия» (2003). Кроме того, один кратер — Драйден — назван в честь физика и инженера Хью Драйдена. Таким образом, в кратере Апполлон находятся следующие кратеры, получившие собственные наименования: три кратера, названных в честь погибших астронавтов Аполлона-1 — Гриссом (расположен на юге от кратера Аполлон, вне его чаши), Уайт и Чаффи; семь кратеров, названных в честь астронавтов, погибших в катастрофе космического корабля Челленджер — Скоби, Смит, Мак-Олифф, Резник, Онизука и сдвоенная пара кратеров Мак-Найр и Ярвис. Кроме того, в 2006 году Международный астрономический союз присвоил семи внутренним кратерам имена в честь астронавтов, погибших в катастрофе космического корабля Колумбия. Это кратеры Чавла, Д. Браун, Хасбанд, Л. Кларк, Маккул, М. Андерсон и Рамон. Кроме перечисленных кратеров названы в честь астронавтов Аполлона-8: Борман, Андерс и Ловелл.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Галерея

См. также 
 Аполлон (мифология)
 Проект Аполлон
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-16.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны